Flageolett kan syfta på:

 Flageolett (orgelstämma) – en orgelstämma inom flöjtstämmor
 Flageolett (spelteknik) – en spelteknik på musikinstrument
 Flageolettflöjt – en sorts snabelflöjt